|-
| 161201 - ||  || 9 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 161202 - ||  || 9 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161203 - ||  || 9 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161204 - ||  || 9 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161205 - ||  || 9 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161206 - ||  || 10 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161207 - ||  || 4 octombrie 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 161208 - ||  || 28 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 161209 - ||  || 28 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161210 - ||  || 28 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 161211 - ||  || 28 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 161212 - ||  || 30 octombrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 161213 - ||  || 30 octombrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 161214 - ||  || 31 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 161215 - ||  || 30 octombrie 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 161216 - ||  || 1 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 161217 - ||  || 6 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161218 - ||  || 10 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161219 - ||  || 14 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 161220 - ||  || 29 noiembrie 2002 || Eskridge || Eskridge
|-
| 161221 - ||  || 1 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161222 - ||  || 1 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161223 - ||  || 2 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161224 - ||  || 7 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161225 - ||  || 10 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161226 - ||  || 11 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161227 - ||  || 12 decembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 161228 - ||  || 10 decembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 161229 - ||  || 10 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161230 - ||  || 13 decembrie 2002 || Kleť || Kleť
|-
| 161231 - ||  || 6 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161232 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 161233 - ||  || 2 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 161234 - ||  || 3 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 161235 - ||  || 2 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 161236 - ||  || 4 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 161237 - ||  || 7 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 161238 - ||  || 7 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 161239 - ||  || 8 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 161240 - ||  || 26 ianuarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 161241 - ||  || 26 ianuarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 161242 - ||  || 26 ianuarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 161243 - ||  || 26 ianuarie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 161244 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 161245 - ||  || 29 ianuarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 161246 - ||  || 31 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 161247 - ||  || 30 ianuarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 161248 - ||  || 6 februarie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 161249 - ||  || 22 februarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 161250 - ||  || 6 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 161251 - ||  || 6 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 161252 - ||  || 6 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 161253 - ||  || 8 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 161254 - ||  || 9 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 161255 - ||  || 9 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 161256 - ||  || 9 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 161257 - ||  || 23 martie 2003 ||  || 
|-
| 161258 - ||  || 26 martie 2003 ||  || 
|-
| 161259 - ||  || 26 martie 2003 || Kleť || , 
|-
| 161260 - ||  || 23 martie 2003 ||  || 
|-
| 161261 - ||  || 24 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 161262 - ||  || 24 martie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 161263 - ||  || 23 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 161264 - ||  || 23 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 161265 - ||  || 24 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 161266 - ||  || 24 martie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 161267 - ||  || 25 martie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 161268 - ||  || 26 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 161269 - ||  || 26 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 161270 - ||  || 26 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 161271 - ||  || 26 martie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 161272 - ||  || 27 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 161273 - ||  || 27 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 161274 - ||  || 28 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 161275 - ||  || 31 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 161276 - ||  || 30 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 161277 - ||  || 25 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 161278 Cesarmendoza ||  || 24 martie 2003 ||  || I. Ferrin, 
|-
| 161279 - ||  || 22 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 161280 - ||  || 1 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 161281 - ||  || 1 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 161282 - ||  || 4 aprilie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 161283 - ||  || 8 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 161284 - ||  || 9 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 161285 - ||  || 25 aprilie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 161286 - ||  || 26 aprilie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 161287 - ||  || 24 aprilie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 161288 - ||  || 24 aprilie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 161289 - ||  || 25 aprilie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 161290 - ||  || 26 aprilie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 161291 - ||  || 28 aprilie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 161292 - ||  || 28 aprilie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 161293 - ||  || 28 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 161294 - ||  || 8 mai 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 161295 - ||  || 6 mai 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 161296 - ||  || 23 mai 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 161297 - ||  || 27 mai 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 161298 - ||  || 4 iunie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 161299 - ||  || 5 iunie 2003 || Nogales || 
|-
| 161300 - ||  || 6 iunie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-